Сан Салвадор Уисколотла има више значења:

 Општина Сан Салвадор Уисколотла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Салвадор Уисколотла (Сан Салвадор Уисколотла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику